Royal Antwerp kan verwijzen naar:

 Royal Antwerp FC, een Belgische voetbalclub
 Royal Antwerp HC, een Belgische hockeyclub
 Royal Antwerp Golf Club, een Belgische golfclub
 Royal Antwerp Aviation Club, een Belgische vliegclub
 Royal Antwerp Bicycle Club, de oudste Belgische wielerclub